Canadian Olympic Curling Trials 2009 – turniej wyłaniający kobiecą i męską reprezentację Kanady w curlingu na Zimowe Igrzyskach Olimpijskie 2010. Zawody finałowe odbyły się pod nazwą Tim Hortons Roar of the Rings 2009 w Rexall Place w Edmonton między 6 a 13 grudnia. Turniej eliminacyjny Road to the Roar rozegrano 10 a 15 listopada 2009 w Prince George, do finału trafiło z niego po 4 zespoły.

Tytuł reprezentacji Kanady na ZIO 2010 wywalczyła drużyna Cheryl Bernard, która pokonała w finale 7:6 zespół Shannon Kleibrink. W zawodach mężczyzn wyjazd do Vancouver zapewniła sobie ekipa Kevina Martina pokonując w finale Glenna Howarda 7:3.

Obydwa turnieje obejrzało 196 028 osób (eliminacje 20 176, finały kobiet i mężczyzn odpowiednio: 95 184 i 80 668 osób).

Proces kwalifikacji 
Do rywalizacji wyłania się 16 drużyn (pool of sixteen). W każdym z trzech sezonów (2006/2007–2008/2009) kwalifikowały się cztery drużyny, którym awans dawało:
 wygrana mistrzostw Kanady kobiet lub mężczyzn
 wygrana w Canada Cup
 wygrana w Players' Championships
 pierwsze miejsce w rankingu zespołów (CTRS) dla danego sezonu

Jeśli zespół zakwalifikował dzięki kilku kryteriom to do eliminacji olimpijskich kwalifikowano kolejne drużyny z najwyższą ilością punktów w CTRS.
Po zakończeniu sezonu 2008/2009 wyłoniono 12 drużyn. Kolejne cztery zespoły zostały wybrane na podstawie rankingów CTRS trzech, dwóch i jednego sezonu:

Jeśli pomiędzy sezonami składy zespołów zmieniały się, to punkty dzielono indywidualnie dla każdego gracza i przydzielane do nowych zespołów. 12 z tych drużyn zagra w Pre-Trials Event.

Bezpośrednia kwalifikacja do Olympic Trials 
Z wyłonionych 16 drużyn w każdej z płci. 4 drużyny, które jako pierwsze wypełnią jeden z poniższych warunków automatycznie będą występować w eliminacjach:

 drużyna przez dwa sezony miała największą liczbę punktów CTRS
 podczas 3 sezonów drużyna wygrała 3 spośród:
 Canada Cup
 Players' Championships
 Mistrzostwa Kanady
 Mistrzostwa Świata
 drużyna, która nie zakwalifikowała się jeszcze to Olimpic Trials z najwyższą liczbą punktów CTRS w sezonach 2006/2007–2008/2009 (metoda liczenia punktów taka sama jak w pool of sixteen)
 drużyna, która nie zakwalifikowała się jeszcze to Olimpic Trials z najwyższą liczbą punktów CTRS w sezonach 2007/2008-2008/2009 (metoda liczenia punktów taka sama jak w pool of sixteen)

Wyniki turniejów kwalifikacyjnych

Pre-Trials Event 
Turniej pre-kwalifikacyjny Road to the Roar 2009 odbył się między 10 a 15 listopada 2009 w Prince George na lodowisku CN Centre. Metodą potrójnego systemu pucharowego zostały wyłonione cztery drużyny każdej płci, które zagrają w Olympic Trials.

Do dalszej rywalizacji zakwalifikowały się drużyny Middaugha, Gunnlaugsona, Stoughtona i Simmonsa oraz kobiece zespoły Webster, McCarville, Scott i Holland.

Kobiety

Drużyny

Runda A

A1-A4

A1 
10 listopada 2009; 8:30Zwyciężczyni do A5, przegrana do B12

A2 
10 listopada 2009; 8:30Zwyciężczyni do A6, przegrana do B12

A3 
10 listopada 2009; 8:30Zwyciężczyni do A7, przegrana do B13

A4 
10 listopada 2009; 8:30Zwyciężczyni do A8, przegrana do B13

A5-A8

A5 
10 listopada 2009; 16:30Zwyciężczyni A1 – drużyna rozstawiona na 1. pozycji; zwyciężczyni do A9, przegrana do B14

A6 
10 listopada 2009; 16:30Zwyciężczyni A2 – drużyna rozstawiona na 4. pozycji; zwyciężczyni do A9, przegrana do B14

A7 
10 listopada 2009; 16:30Zwyciężczyni A3 – drużyna rozstawiona na 3. pozycji; zwyciężczyni do A10, przegrana do B15

A8 
10 listopada 2009; 16:30Zwyciężczyni A4 – drużyna rozstawiona na 2. pozycji; zwyciężczyni do A10, przegrana do B15

A9-A10

A9 
11 listopada 2009; 16:30Zwyciężczyni A5 – zwyciężczyni A6; zwyciężczyni do A11, przegrana do B17

A10 
11 listopada 2009; 16:30Zwyciężczyni A7 – zwyciężczyni A8; zwyciężczyni do A11, przegrana do B16

A11 
12 listopada 2009; 12:30Zwyciężczyni A9 – zwyciężczyni A10; zwyciężczyni do Roar of the Rings, przegrana do B20

Runda B

B12-B15

B12 
11 listopada 2009; 8:30Przegrana A1 – przegrana A2; zwyciężczyni do B16, przegrana do C22

B13 
11 listopada 2009; 8:30Przegrana A3 – przegrana A4; zwyciężczyni do B17, przegrana do C22

B14 
11 listopada 2009; 8:30Przegrana A5 – przegrana A6; zwyciężczyni do B18, przegrana do C23

B15 
11 listopada 2009; 8:30Przegrana A6 – przegrana A7; zwyciężczyni do B18, przegrana do C23

B16-B18

B16 
12 listopada 2009; 8:30Zwyciężczyni B12 – przegrana A10; zwyciężczyni do B19, przegrana do C24

B17 
12 listopada 2009; 8:30Zwyciężczyni B13 – przegrana A9; zwyciężczyni do B19, przegrana do C24

B18 
12 listopada 2009; 8:30Zwyciężczyni B14 – zwyciężczyni B15; zwyciężczyni do B20, przegrana do C27

B19-B20

B19 
12 listopada 2009; 18:30Zwyciężczyni B16 – zwyciężczyni B17; zwyciężczyni do B21, przegrana do C27

B20 
12 listopada 2009; 18:30Zwyciężczyni B18 – przegrana A11; zwyciężczyni do B21, przegrana do C26

B21 
13 listopada 2009; 13:00Zwyciężczyni B19 – zwyciężczyni B20; zwyciężczyni do Roar of the Rings, przegrana do C28

Runda C

C22-C24

C22 
11 listopada 2009; 20:30Przegrana B12 – przegrana B13; zwyciężczyni do C25

C23 
12 listopada 2009; 20:30Przegrana B14 – przegrana B15; zwyciężczyni do C25

C24 
13 listopada 2009; 8:30Przegrana B16 – przegrana B17; zwyciężczyni do C26

C25-C27

C25 
13 listopada 2009; 13:00Zwyciężczyni C22 – zwyciężczyni C23; zwyciężczyni do C28

C26 
13 listopada 2009; 18:30Zwyciężczyni C24 – przegrana B20; zwyciężczyni do C29

C27 
13 listopada 2009; 13:00Przegrana B18 – przegrana B19; zwyciężczyni do C29

C28-C29

C28 
14 listopada 2009; 11:30Zwyciężczyni C25 – przegrana B21; zwyciężczyni do Roar of the Rings

C29 
14 listopada 2009; 18:30Zwyciężczyni C26 – zwyciężczyni C27; zwyciężczyni do Roar of the Rings

Mężczyźni

Drużyny

Runda A

A1-A4

A1 
10 listopada 2009; 12:30Zwycięzca do A5, przegrany do B12

A2 
10 listopada 2009; 12:30Zwycięzca do A6, przegrany do B12

A3 
10 listopada 2009; 12:30Zwycięzca do A7, przegrany do B13

A4 
10 listopada 2009; 12:30Zwycięzca do A8, przegrany do B13

A5-A8

A5 
10 listopada 2009; 20:30Zwycięzca A1 – drużyna rozstawiona na 1. pozycji; zwycięzca do A9, przegrany do B14

A6 
10 listopada 2009; 20:30Zwycięzca A2 – drużyna rozstawiona na 4. pozycji; zwycięzca do A9, przegrany do B14

A7 
10 listopada 2009; 20:30Zwycięzca A3 – drużyna rozstawiona na 3. pozycji; zwycięzca do A10, przegrany do B15

A8 
10 listopada 2009; 20:30Zwycięzca A4 – drużyna rozstawiona na 2. pozycji; zwycięzca do A10, przegrany do B15

A9-A10

A9 
11 listopada 2009; 16:30Zwycięzca A5 – zwycięzca A6; zwycięzca do A11, przegrany do B17

A10 
11 listopada 2009; 16:30Zwycięzca A7 – zwycięzca A8; zwycięzca do A11, przegrany do B16

A11 
12 listopada 2009; 18:30Zwycięzca A9 – zwycięzca A10; zwycięzca do Roar of the Rings, przegrany do B20

Runda B

B12-B15

B12 
11 listopada 2009; 12:30Przegrany A1 – przegrany A2; zwycięzca do B16, przegrany do C22

B13 
11 listopada 2009; 12:30Przegrany A3 – przegrany A4; zwycięzca do B17, przegrany do C22

B14 
11 listopada 2009; 12:30Przegrany A5 – przegrany A6; zwycięzca do B18, przegrany do C23

B15 
11 listopada 2009; 12:30Przegrany A6 – przegrany A7; zwycięzca do B18, przegrany do C23

B16-B18

B16 
12 listopada 2009; 12:30Zwycięzca B12 – przegrany A10; zwycięzca do B19, przegrany do C24

B17 
12 listopada 2009; 8:30Zwycięzca B13 – przegrany A9; zwycięzca do B19, przegrany do C24

B18 
12 listopada 2009; 18:30Zwycięzca B14 – zwycięzca B15; zwycięzca do B20, przegrany do C27

B19-B20

B19 
13 listopada 2009; 8:30Zwycięzca B16 – zwycięzca B17; zwycięzca do B21, przegrany do C27

B20 
13 listopada 2009; 8:30Zwycięzca B18 – przegrany A11; zwycięzca do B21, przegrany do C26

B21 
13 listopada 2009; 18:30Zwycięzca B19 – zwycięzca B20; zwycięzca do Roar of the Rings, przegrany do C28

Runda C

C22-C24

C22 
12 listopada 2009; 12:30Przegrany B12 – przegrany B13; zwycięzca do C25

C23 
12 listopada 2009; 12:30Przegrany B14 – przegrany B15; zwycięzca do C25

C24 
13 listopada 2009; 13:00Przegrany B16 – przegrany B17; zwycięzca do C26

C25-C27

C25 
13 listopada 2009; 18:30Zwycięzca C22 – zwycięzca C23; zwycięzca do C28

C26 
14 listopada 2009; 10 :00Zwycięzca C24 – przegrany B20; zwycięzca do C29

C27 
13 listopada 2009; 18:30Przegrany B18 – przegrany B19; zwycięzca do C29

C28-C29

C28 
14 listopada 2009; 10:00Zwycięzca C25 – przegrany B21; zwycięzca do Roar of the Rings

C29 
14 listopada 2009; 17:00Zwycięzca C26 – zwycięzca C27; zwycięzca do Roar of the Rings

Olympic Trials

Kobiety

Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał 
12 grudnia 2009; 18:00; widzów: 10 667

Półfinał 
11 grudnia 2009; 18:00; widzów: 10 271

Tie-breaker 
11 grudnia 2009; 8:30; widzów: 9864

11 grudnia 2009; 13:00; widzów: 9879

Round Robin

Sesja 1. 
6 grudnia 2009, 13:00; widzów: 5783

Sesja 2. 
7 grudnia 2009, 8:30; widzów: 6334

Sesja 3. 
7 grudnia 2009, 18:00; widzów: 7356

Sesja 4. 
8 grudnia 2009, 13:30; widzów: 6681

Sesja 5. 
9 grudnia 2009, 8:30; widzów: 6738

Sesja 6. 
9 grudnia 2009, 18:00; widzów: 8280

Sesja 7. 
10 grudnia 2009, 13:00; widzów: 9295

Mężczyźni

Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał 
13 grudnia 2009; 13:00; widzów: 11 778

Półfinał 
12 grudnia 2009; 13:00; widzów: 10 891

Round Robin

Sesja 1. 
6 grudnia 2009, 18:00; widzów: 7943

Sesja 2. 
7 grudnia 2009, 13:00; widzów: 6837

Sesja 3. 
8 grudnia 2009, 8:30; widzów: 6399

Sesja 4. 
8 grudnia 2009, 18:00; widzów: 8104

Sesja 5. 
9 grudnia 2009, 13:00; widzów: 7591

Sesja 6. 
10 grudnia 2009, 8:30; widzów: 9090

Sesja 7. 
10 grudnia 2009, 18:00; widzów: 10 267

Zobacz też 
 Sezon 2009/2010 w curlingu
 Curling na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa Tim Hortons Roar of the Rings 2009
 
 Oficjalna strona Road to the Rings

2009 w curlingu
2009
2009 w Kanadzie
Sport w Edmonton